Figlia di Pandolfo II di Capua e sorella di Pandolfo IV, fu la seconda moglie di Guaimario III di Salerno. Quattro i figli della coppia di cui si conserva memoria: 

Guaimario, successore del padre; 
Guido, poi duca di Sorrento; 
Pandolfo, signore di Capaccio; 
Gaitelgrima (o Altrude), moglie prima di Drogone e poi di Umfredo d'Altavilla.

Principato di Salerno